Dans son sens biblique le Kairos est le moment choisi par Dieu
 Le kairos (καιρός) est un concept philosophique ;
 KAIROS Canada est un organisme religieux œcuménique visant à des transformations sociales ;
 Kairos est le  longue durée du groupe de thrash metal brésilien Sepultura ;
 Kairos est un label de musique contemporaine fondé en 1999 ;
 Kairosoft (カイロソフト) est une entreprise japonaise établie à Tokyo qui développe des jeux vidéo ;
 Kairos est un film de Nicolás Buenaventura dont la sortie est prévue en 2017 ;
 , est une série télévisée sud-coréenne.

Homonymie de titre
Homonymie